Rainerbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Rainerbach (Gößnitzbach), rechter Zufluss des Gößnitzbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Rainerbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark